Schleime ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Schleime (* 1953), deutsche Malerin, Performerin, Filmemacherin und Autorin
 Moritz Schleime (* 1978), deutscher Maler